Erik av Danmark kan syfta på flera danska kungar och prinsar:
Kung Erik I av Danmark
Kung Erik II av Danmark
Kung Erik III av Danmark
Kung Erik IV av Danmark
Kung Erik V av Danmark
Kung Erik VI av Danmark
Kung Erik VII av Danmark

Prins Erik Kristoffersen